Die Saison 2004/05 der Regionalliga war die elfte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in zwei regionalen Staffeln – Nord und Süd – gespielt. In der Staffel Nord spielten 19 Mannschaften, die Süd-Staffel hatte eine Mannschaftsstärke von 18.

Die Meister sowie Vizemeister der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf.

Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Nord 
Die Nord-Staffel spielte in der Saison 2004/05 mit 19 Mannschaften. Eintracht Braunschweig gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich der SC Paderborn 07.

Die Amateurmannschaften von Borussia Dortmund, des VfL Wolfsburg und von Arminia Bielefeld sowie der 1. FC Union Berlin stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Dem KFC Uerdingen 05 wurde die Lizenz für die folgende Spielzeit entzogen, woraufhin der Klub zwangsabsteigen musste.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd 
Die Süd-Staffel spielte in der Saison 2004/05 mit 18 Mannschaften. Kickers Offenbach gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherten sich die Sportfreunde Siegen.

Die Amateure des 1. FSV Mainz 05 und der FC Nöttingen stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Die Amateure des TSV 1860 München schafften den Klassenerhalt, da mit Eintracht Trier nur ein Verein aus dem Gebiet der Süd-Staffel aus der 2. Bundesliga abstieg, um die Sollstärke von 18 Mannschaften zu erreichen. Da der 1. SC Feucht keine Lizenz für die folgende Spielzeit beantragte, verblieb der sportlich abgestiegene SC Pfullendorf in der Regionalliga.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2004/05 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2004/05 bei kicker.de

2004
Fußballsaison 2004/05